«Trident Software» — українська компанія, розробник програмного забезпечення в галузі машинного перекладу.

Історія 
Компанія заснована в 1998 році.

Продукти 
Language Master, L-Master 98 та Pragma.

Компанія досягла найкращих результатів в перекладі для української і латиської мов, а також достатньо хорошої якості для інших напрямів перекладу.

Pragma 6.x включає вісім мов — англійську, німецьку, французьку, латиську, російську, українську, польську та казахську. Переклад робиться локально і в онлайновому режимі, може здійснюватись безпосередньо в офісних додатках, Веббраузерах, електронній пошті, багатьох текстових редакторах.

Користувачі 
Користувачами програмного забезпечення компанії є Верховна Рада України, Секретаріат Президента України, Кабінет Міністрів, Національний банк і більшість інших урядових установ в Україні, великі індустріальні та фінансові компанії, всі загальноосвітні школи України, а також малий бізнес та приватні особи як в Україні, так і по всьому світу.

Примітки

Посилання 
 
 

Виробники програмного забезпечення України